Polska Liga Hokejowa sezon 2006/2007

Złoty Kij za sezon otrzymał Tomasz Jaworski (Zagłębie), a Srebrny Kij Przemysław Odrobny (Stoczniowiec Gdańsk).

Sezon zasadniczy

I etap 
L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane (ogółem), P = Porażki (ogółem), R = Remisy, WpD = Wygrane po dogrywce, PpD = Porażki po dogrywce, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów, +/- Różnica bramek

II etap 
Po dwóch rundach liga została podzielona na dwie grupy: sześciozespołową i czterozespołową. W play-offach zagrają wszystkie drużyny z pierwszej grupy i dwie najlepsze z drugiej, zaś dwie pozostałe będą grały o utrzymanie, w II etapie zespoły rozpoczynają z zaliczeniem punktów z pierwszego etapu.

Grupa Mocniejsza

Grupa Słabsza

Play off

I runda 
 Cracovia - Naprzód Janów 3-0 (8:2, 4:3d, 9:3)
 GKS Tychy - Unia Oświęcim 3-0 (5:2, 5:3, 4:2)
 Stoczniowiec Gdańsk - TKH Toruń 3-2 (2:3k, 4:3, 6:2, 2:4, 4:0)
 Podhale Nowy Targ - Zagłębie Sosnowiec 3-0 (9:0, 3:2d, 7:4)

II runda

o miejsca 1-4 
 Cracovia - Podhale Nowy Targ 3-4 (0:4, 4:2, 2:4, 3:1, 6:1, 0:1, 2:3k)
 GKS Tychy - Stoczniowiec Gdańsk 4-3 (8:3, 5:1, 8:1, 2:7, 2:3d, 2:3, 8:3)

o miejsca 5-8 
 Zagłębie Sosnowiec - Naprzód Janów 3-0 (5:2, 3:1, 7:0)
 TKH Toruń - Unia Oświęcim 3-1 (4:3, 3:1, 2:3d, 6:0)

Finały

Finał 
 GKS Tychy - Podhale Nowy Targ 1-4 (1:2, 0:2, 4:3k, 1:2, 1:4)

o 3. miejsce 
 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 3-1 (3:0, 3:1, 3:5, 8:4)

o 5. miejsce 
 Zagłębie Sosnowiec - TKH Toruń 2-0 (3:1, 5:1)

o 7. miejsce 
 Unia Oświęcim - Naprzód Janów 2-0 (7:4, 6:3)

o utrzymanie 
 KTH Krynica - KH Sanok 1-4 (4:5k, 0:5, 3:5, 3:1, 1:3)

Ostateczna kolejność 

Legenda:

Awans do Ekstraligi - Polonia Bytom

Skład mistrza Polski 
Skład mistrza Polski – Podhala Nowy Targ (pochylonym drukiem zawodnicy, którzy odeszli w trakcie sezonu):
 Bramkarze: Marek Batkiewicz, David Lemanowicz, Tomasz Rajski, Lukáš Smolka, Konrad Tobiasiewicz.
 Obrońcy: Vladimír Búřil, Rafał Dutka, Tomáš Jakeš, Sebastian Łabuz, Przemysław Piekarz, Bartłomiej Piotrowski, Sebastian Smreczyński, Łukasz Wilczek, Jacek Zamojski.
 Napastnicy: František Bakrlík, Milan Baranyk, Łukasz Batkiewicz, Sebastian Biela, Matúš Hanes, Mateusz Iskrzycki, Marián Kacíř, Tomasz Koszarek, Mateusz Leśniowski, Dariusz Łyszczarczyk, Tomasz Malasiński, Mateusz Malinowski, Michał Piotrowski, Michał Radwański, Jarosław Różański, Richard Šechný, Dawid Słowakiewicz, Maciej Sulka, Martin Voznik, Krzysztof Zapała.

Ekstraliga polska w hokeju na lodzie
2006 w hokeju na lodzie
2007 w hokeju na lodzie
2006 w polskim sporcie
2007 w polskim sporcie